Magyarország államadóssága alatt az ország minden olyan hitelviszonyon alapuló fizetési kötelezettségét értjük, amely az államháztartás valamelyik alrendszerét terheli. Általában a bruttó hazai termékhez (GDP-hez) való viszonyát és változásait adják meg mint fő jellemzőt - ami eltér az adósság összegének számszerű értékétől és annak változásától.

Az adósság értékének változásai 1973-tól 1989-ig

1990-2003

2004-től 
Államadóssági adatok 2004-től havi bontásban (Milliárd Forintban)

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek
Államadósság
Magyarország gazdasága 1989-től
Adósbesorolás

Magyarország gazdasága